Bowmore (plaats), een plaats op het eiland Islay, Schotland
Bowmore single malt, een single malt whisky
Bowmore (North Carolina), een plaats in de Verenigde Staten